Sena Freitas pode referir-se a:
Bernardino José de Sena Freitas, um historiador luso-brasileiro;
José Joaquim de Sena Freitas, filho do anterior, um religioso e polemista.

Desambiguação